Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 25 и 26 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 25 июля в 10:05 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:10, а финал — 26 июля в 19:06.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Проводился между поделившими 16-е место в отборочном заплыве Гаем Барнеа и Сунь Сяолэем 25 июля в 11:36 по местному времени.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

100 м, на спине, мужчины